Propeamussidae är en familj av musslor. Propeamussidae ingår i ordningen Ostreoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Propeamussidae 32 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Propeamussidae